Paulaner ist der Name:

 einer Ordensgemeinschaft, siehe Paulaner (Orden) 
 einer Brauerei, siehe Paulaner Brauerei
 einer Fischspeise, siehe Paulaner Würste